В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Киля вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

Созвездие Киля представляло собой в прошлом часть огромного южного созвездия — Корабль Арго. После его расчленения Никола Лакайлем на три меньших созвездия — Корму, Паруса и Киль — некоторые звёзды отсутствуют, например, γ Киля нет, есть γ Парусов.

См. также 
 Списки звёзд по созвездиям

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Киль (созвездие)
Киль